Франси́с Кармо́н (; 10 октября 1981, Сен-Тропе) — французский боец смешанного стиля, представитель средней и полутяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Bellator, KSW, BodogFIGHT и др. Входил в десятку сильнейших бойцов среднего веса по версии сайта Sherdog.

Биография 
Франсис Кармон родился 10 октября 1981 года в коммуне Сен-Тропе департамента Вар.

Дебютировал в смешанных единоборствах в феврале 2004 года в Англии, своего первого соперника победил рычагом локтя в первом же раунде. Выиграв три поединка, затем три поединка проиграл. В 2006 году принял участие в турнире-восьмёрке польского промоушена KSW, где за один вечер победил всех троих соперников и стал обладателем гран-при среднего веса. Также в этот период встречался с такими известными бойцами как Эванжелиста Сантус, Витор Вианна и Бага Агаев, но всем троим проиграл.

Имея в послужном списке 16 побед и 7 поражений, в 2011 году Кармон привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и дебютировал здесь победой единогласным решением судей над американцем Крисом Камоцци. Довольно долго шёл в UFC без поражений, одержал шесть побед подряд, взяв верх над многими опытными бойцами. Первое поражение в организации потерпел в феврале 2014 года единогласным судейским решением от бразильца Роналду Соузы, который так же здесь никому не проигрывал. Затем последовали ещё два проигрыша, в результате Кармон был уволен из организации.

В 2015 году Франсис Кармон присоединился к другому крупному американскому промоушену Bellator MMA и, поднявшись в полутяжёлую весовую категорию, выиграл здесь у Гильерме Вианы. Позже выиграл резервный бой гран-при Bellator полутяжёлого веса у Энтони Руиса. Поскольку один из участников финала Мухаммед Лаваль травмировался, Кармон выступил в финале вместо него, но победить другого финалиста Фила Дэвиса не смог, оказавшись в нокауте в первом же раунде. В июле 2016 года на турнире Bellator 158 удушающим приёмом д’Арсе победил поляка Лукаша Клингера.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center| 25–12
|Линтон Васселл
| Единогласное решение
|Bellator 165
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Хосе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 25–11
| Лукаш Клингер
| Сдача (удушение д’Арсе)
| Bellator 158
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:54
| Лондон, Англия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 24–11
| Фил Дэвис
| KO (удары руками)
| Bellator MMA & Glory: Dynamite 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:15
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 24–10
| Энтони Руис
| Единогласное решение
| Bellator MMA & Glory: Dynamite 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 23–10
| Гильерме Виана
| Единогласное решение
| Bellator 135
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Такервилл, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 22–10
| Талес Лейтес
| KO (удары руками)
| UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:20
| Талса, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 22–9
| Си Би Доллауэй
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Munoz vs. Mousasi
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Берлин, Германия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 22–8
| Роналду Соуза
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 22–7
| Костас Филиппу
| Единогласное решение
| UFC 165
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Торонто, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 21–7
| Лоренз Ларкин
| Единогласное решение
| UFC on Fox: Henderson vs. Melendez
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 20–7
| Том Лоулор
| Раздельное решение
| UFC 154
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Монреаль, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 19–7
| Карлос Вемола
| Сдача (удушение сзади)
| UFC on Fuel TV: Munoz vs. Weidman
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:39
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 18–7
| Магнус Седенблад
| Сдача (удушение сзади)
| UFC on Fuel TV: Gustafsson vs. Silva
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:42
| Стокгольм, Швеция
| 
|-
| Победа
| align=center| 17–7
| Крис Камоцци
| Единогласное решение
| UFC 137
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 16–7
| Джейсон Дэй
| TKO (удары руками)
| Slammer in the Hammer
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:10
| Гамильтон, Канада
| 
|-
| Победа
| align=center| 15–7
| Келли Анундсон	
| Сдача (рычаг локтя)
| SHC 4: Monson vs. Perak
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:06
| Женева, Швейцария
| 
|-
| Победа
| align=center| 14–7
| Симон Карлсен
| TKO (удары руками)	
| Heroes Gate 3	
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:43
| Прага, Чехия
| 
|-
| Победа
| align=center| 13–7
| Эмиль Захариев
| Сдача (кимура)	
| SHC 3: Carmont vs. Zahariev	
| 
| align=center| 2	
| align=center| 1:31
| Женева, Швейцария
| 
|-
| Победа
| align=center| 12–7
| Лукаш Юрковский
| Сдача (удушение сзади)
| KSW Extra
| 
| align=center| 	1
| align=center| 	4:14
| Варшава, Польша
| 
|-
| Поражение
| align=center| 11–7
| Бага Агаев
| Сдача (рычаг локтя)
| FightFORCE: Russia vs. The World
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:59
| Москва, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 11–6
| Джеральд Бёртон-Бэтти
| TKO (удары руками)
| Cage Fighting Championships 3
| 
| align=center| 1	
| align=center| 1:53
| Сидней, Австралия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 10–6
| Кароль Бедорф
| Единогласное решение
| KSW 8: Konfrontacja
| 
| align=center| 	3	
| align=center| 3:00
| Варшава, Польша
| 
|-
| Победа
| align=center| 10–5
| Тодд Броадуэй
| TKO (удары руками)
| BodogFIGHT: Costa Rica Combat
| 
| align=center| 1	
| align=center| 3:12
| Сан-Хосе, Коста-Рика
| 
|-
| Поражение
| align=center| 9–5
| Витор Вианна
| Единогласное решение
| Kam Lung: Only the Strongest Survive 5
| 
| align=center| 2	
| align=center| 5:00
| Амстердам, Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 9–4
| Роберт Йоч
| Единогласное решение
| KSW V: Konfrontacja
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Варшава, Польша
| 
|-
| Победа
| align=center| 8–4
| Пётр Багинский
| TKO (колено и руки)	
| KSW V: Konfrontacja
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:35
| Варшава, Польша
| 
|-
| Победа
| align=center| 7–4
| Гоче Кандовский
| Единогласное решение
| KSW V: Konfrontacja
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Варшава, Польша
| 
|-
| Поражение
| align=center| 6–4
| Эванжелиста Сантус	
| Решение большинства
| WFC: Europe vs. Brazil	
| 
| align=center| 3	
| align=center| 5:00
| Копер, Словения
| 
|-
| Победа
| align=center| 6–3
| Бастьен Хувенерс
| Сдача (замок ахилла)	
| Defi des Champions	
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:51
| Тунис, Тунис
| 
|-
| Победа
| align=center| 5–3
| Али Аллуан
| Сдача (кимура)	
| Xtreme Gladiators 2	
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:52	
| Париж, Франция
| 
|-
| Победа
| align=center| 4–3
| Аль Муса
| TKO (удары руками)	
| Extreme Fighting 1	
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:24
| Лондон, Англия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 3–3
| Гжегож Якубовский
| Сдача (гильотина)	
| European Vale Tudo 5: Phoenix	
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:52
| Стокгольм, Швеция
| 
|-
| Поражение
| align=center| 3–2
| Росс Поинтон
| TKO (остановлен врачом)	
| UK MMA Championship 9: Smackdown 	
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:13
| Эссекс, Англия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 3–1
| Даниэль Бурцотта
| Сдача (гильотина)	
| UK MMA Championship 7: Rage & Fury 
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:39
| Эссекс, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 3–0
| Славомир Мольнар
| Сдача (треугольник)	
| TotalFight 3	
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:05
| Будапешт, Венгрия
| 
|-
| Победа
| align=center| 2–0
| Рой Рюттен	
| Сдача (рычаг локтя)	
| Kam Lung: Day of the Truth 5	
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:19
| Рон, Нидерланды
| 
|-
| Победа
| align=center| 1–0
| Кульйит Дегун
| Сдача (рычаг локтя)	
| UK MMA Championship 6: Extreme Warriors 
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:41
| Эссекс, Англия
|

Примечания

Ссылки 
 
 Франсис Кармон   — страница на сайте UFC

Бойцы смешанных единоборств Франции